William Hole peut faire référence à :

 William Hole (1846-1917), peintre et graveur britannique
 William Hole, graveur britannique du 
 , prêtre britannique (fl. 1791-1798)

Homonymie de personnes